Ками:
 Ками — сверхъестественные сущности в японской мифологии.
 Ками — город в префектуре Коти, Япония.
 Ками — посёлок в Японии, находящийся в уезде Ками префектуры Мияги.
 Ками — посёлок в Японии, находящийся в уезде Ками префектуры Хёго.
 Ками — уезд префектуры Мияги, Япония.
 КАМИ (аббревиатура) — антикоммунистическая организация индонезийских студентов.

Персоналии 
 Ками, Давид (настоящая фамилия Каминский; ум. 1943) — советский разведчик.
 Ками, Хисао (род. 1941) — японский футболист.
 Ками (род. 1956) — современный иранский художник.